Bibescu se poate referi la:

 Nume de persoane
 Gheorghe Bibescu (1804, Craiova  1873, Paris)
 Maria Bibescu, contesă de Montesquiou Fezensac (1845  1929, Paris), a fost soția contelui Odon de Montesquiou
 Ana de Noailles, née Bibescu-Brâncoveanu, contesă (1876, Paris  1933, Paris)
 Anton Bibescu (1878  1951), prinț român
 George-Valentin Bibescu (1880, București  1941, București), pilot român
 Martha (Marta) Bibescu prințesă (1889, București  1973, Paris), romancieră
 Mielu "Mieluță" Ion Bibescu (* ?)
 Elena Bibescu Principesă, pianistă română

 Un articol scris de Ion Luca Caragiale
 Plagiatul Zola-Bibescu

Note 

Nume de familie românești